Ács Gábor építész (1926)
 Ács Gábor író (1953)